Гопло може да се отнася за:

 Гопло – село в Полша, в Куявско-Поморско войводство, в Могиленски окръг, в община Велке Йежьора
 Гопло – езеро в Полша, в Куявско-Поморско войводство
 Гопло – езеро в Полша, в Мазовско войводство